

Gennep 
Maaspoort (Gennep), voormalige stadspoort

Grave 

Maaspoort (Grave), stadspoort

's-Hertogenbosch 
Maaspoort ('s-Hertogenbosch), wijk en stadsdeel in de gemeente 's-Hertogenbosch
Maaspoort Den Bosch, sporthal in de gelijknamige wijk
Eendenkooi Maaspoort, natuurgebied

Maastricht 
Reeks poorten, zie Vestingwerken van Maastricht

Ravenstein 
Maaspoort (Ravenstein), stadspoort

Stevensweert 
Maaspoort (Stevensweert), voormalige stadspoort

Venlo 
Theater de Maaspoort, theater in Venlo
Maaspoort (Venlo), voormalige stadspoort
Maaspoort (straat in Venlo), straat in de historische binnenstad

Weert 
Maaspoort (Weert), voormalige stadspoort